Dan Spielman peut faire référence à:
 Daniel Spielman (né en 1970), professeur à l'université Yale.
  (né en 1979), acteur australien